Locate heißen folgende Orte in Italien:

 Locate di Triulzi, Gemeinde in der Provinz Mailand
 Locate Varesino, Gemeinde in der Provinz Como
 Locate Bergamasco, Ortsteil der Gemeinde Ponte San Pietro in der Provinz Bergamo

locate heißt außerdem:
 locate (Unix), Programm zum schnellen Auffinden von Dateien